Grand Étang, le plus important plan d'eau intérieur de l'île de La Réunion.
 Grand Étang, un lac situé sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe.
 Grand Étang, un étang situé sur l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse (Canada).
 Grand Étang de Miquelon, une lagune située dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
 Grand Étang de Simsonbaai, le plus important plan d'eau intérieur de l'île de Saint-Martin.
 Grand-Étang, un village qui fait partie de la ville de Gaspé au Québec.